Pusztai Sára (2001. november 16. –) magyar válogatott labdarúgó, a Ferencváros középpályása.

Pályafutása

Klubcsapatokban

Loki Focisuli 
Pályafutását Debrecenben kezdte és előbb fiúkkal, majd lányokkal vett részt futsal versenyeken.

Ferencváros 
Futsal karrierjét folytatta a zöld-fehéreknél, azonban már a nagypályás labdarúgásra is fókuszált és a korosztályos bajnokságokban érvényesítette tehetségét.

A 2015-16-os U17-es bajnokságban 19 meccsen 17 gólt és ezüstérmet szerzett, kiugró teljesítményének köszönhetően a következő szezonban pedig a felnőtt csapatban edződhetett tovább.

Az élvonalban 15 évesen és 3 naposan mutatkozhatott be 2016. november 19-én az Újpest ellen a 2016–17-es szezonban.

Következő idényét kölcsönjátékosként a Kóka FNLA csapatánál kezdte, ahol első élvonalbeli találatát is megszerezte, de 11 meccs után anyaegyesülete visszahívta és a szezon további részében alapemberként számítottak rá.
 
Egy évvel később fontos szerepet vállalt csapata bajnoki címében és kezdőként lépett pályára klubja Bajnokok Ligája mérkőzésein a Slovan Bratislava, az Anenii Noi és a Spartak Subotica ellen.

A 2020–21-es Bajnokok Ligája sorozatában két góllal járult hozzá a Racing FC elleni hazai 6–1-es sikerhez, azonban a Pomurje elleni vereség a selejtezők végét jelentette a Ferencváros számára.

Sikerei, díjai

Klubcsapatokban 
 Magyar bajnok (2):
Ferencváros (2): 2018–19, 2020–21
 Magyar kupagyőztes (4):
Ferencváros (4): 2016–17, 2017–18, 2018–19, 2020–21

Statisztikái

Klubcsapatokban 
2021. május 26-al bezárólag

Mérkőzései a válogatottban

Jegyzetek

Források 
 
 
 

2001-ben született személyek
Élő személyek
Magyar női labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A Ferencváros női labdarúgói